Борис Каган:
 Каган, Борис Абрамович (род. 1937) — советский учёный, специалист по моделированию глобальных океанских приливов. 
 Каган, Борис Моисеевич (1918—2013) — российский учёный и конструктор в области автоматики, информатики и вычислительной техники.